Большеви́к — второй по величине остров архипелага Северная Земля и его южная оконечность. Отделён от материка проливом Вилькицкого, а от острова Октябрьской Революции — проливом Шокальского. Омывается Карским морем и морем Лаптевых.

География 
Площадь острова —  (30,6 % от площади архипелага Северная Земля). Высшая точка — . В южной части острова преобладают холмистые равнины, переходящие в платообразные возвышенности, вершины которых покрыты ледниковыми куполами. На прибрежных равнинах мохово-лишайниковая растительность арктической пустыни.

Горы и ледники 
Для острова характерна сильно пересечённая местность со значительными перепадами высот.

Общая площадь оледенения достигает 31 % (свыше ). Крупнейшие ледники: Ленинградский, Семёнова-Тян-Шанского, Кропоткина, Мушкетова и Аэросъёмки.

При этом для Большевика характерна самая высокая на Северной Земле граница питания ледников — . Большинство ледяных комплексов не доходят до моря, а оканчиваются моренами либо в долинах, либо в пределах прибрежных равнин.

Береговая линия 
Береговая линия острова сильно изрезана, особенно в северной части. Крупнейший залив — залив Ахматова — врезается в сушу на глубину , фактически разделяя северную часть острова на два полуострова. Другие крупные заливы — залив Микояна и фьорд Тельмана. Кроме того, на побережье существует большое количество бухт, включая Солнечную и Журавлёва, омывающие мыс Таймыр на юге острова.

Южная часть острова однообразно равнинна. Взгляд скользит по поверхности, не в силах остановиться хоть на чём-нибудь. К северу восточный берег поднимается над водой, и вот уже ледяные сопочки потянулись друг за другом. За ними появилась большая отмель.

Озёра и реки 
Озёра малочисленны и невелики по размеру. Крупнейшие среди них — Студёное и Спартаковское. В то же время на острове очень много рек, относящихся к акватории как Карского моря, так и моря Лаптевых. Среди них: Студёная, Обрывистая, Серая, Каменка, Нора, Лагерная, Скалистая, Голышева, Разъездная и др.

Фауна 
Основу орнитофауны составляют различные виды морских колониальных и полуколониальных птиц, в том числе кайры, серебристая чайка, бургомистр, обыкновенная моевка и др. Во время сезонных перемещений залетает сапсан и редкие, особо охраняемые, виды чаек (розовая, вилохвостая, белая). Всего на острове — около 15 видов птиц.

Основу териофауны острова Большевик формируют: белый медведь, дикий северный олень, лемминг, песец, а также волк.

Флора 

Каменистость и щебнистость поверхности чрезвычайно характерны как для гор, так и для равнин острова и являются одной из причин сильной разрежённости растительного покрова.

На склонах гор встречаются лишь единичные цветковые растения — мак полярный, камнеломка дернистая, камнеломка поникающая, камнеломка чабрецелистная; к углублениям приурочены небольшие по размерам моховые и травяно-моховые сообщества. Широко представлены накипные лишайники, которыми почти сплошь покрыты камни.

На платообразных вершинах гор и на равнинах господствуют полигональные тундры с полигонами разных размеров и форм. Наибольшим разнообразием растительных сообществ характеризуются подгорные увалистые и плоские равнины, террасы крупных рек. Основу растительного покрова составляют травяно-лишайниково-моховые и травяно-мохово-лишайниковые полигональные щебнистые, щебнисто-каменистые и каменистые тундры. Из цветковых растений здесь обильны мак полярный, камнеломка дернистая, камнеломка чабрецелистная, камнеломка снежная, ясколка Бялыницкого , незабудочник волосистый , крупка Чьельмана , местами встречается , на дренированных местах к перечисленным видам добавляется камнеломка супротивнолистная, , на влажных — камнеломка поникающая, звездчатка Эдвардса , , . По наиболее каменистым типам местообитаний широко распространены новосиверсиевые сообщества . Характерным элементом растительного покрова данной части острова являются дриадово () — мохово-лишайниковые и дриадово-ивово (ива полярная}, дриада точечная) — мохово-лишайниковые крупнополигональные каменистые, очень разреженные тундровые сообщества.

Малочисленны фипсевые (фиппсия холодная ), злаки (, ) - моховые ценозы. В долинах рек на галечниках формируются маковые (мак полярный), травяные (звездчатка Эдвардса, мак полярный), травяно-моховые сообщества. Иногда звездчатка Эдвардса образует сомкнутый покров, в котором единично встречаются ожика спутанная, мак полярный.

Согласно данным И. Н. Сафроновой, во флоре острова Большевик насчитывается 66 видов цветковых растений.

Близлежащие малые острова 
У побережья острова расположено множество малых островов. Ниже представлен список начиная от мыса Зуб (крайней северо-западной точки острова) по часовой стрелке.
 Забытый — небольшой остров формой полумесяца около  в длину.
 Остров Спортивный — остров в заливе Микояна к северу от устья реки Чёрной.
 Остров Двух Товарищей — расположен к северу от острова Спортивного в западной части залива Микояна.
 Остров Клин — малый остров в восточной части залива Ахматова к юго-западу от мыса Дальнего.
 Остров Низкий — совсем небольшой остров к востоку от мыса Дальнего.
 Остров Острый — другой небольшой остров в километре от мыса Дальнего.
 Острова Встречные — три острова в северо-восточной части залива Ахматова, отделены от побережья острова Большевик проливом Незаметным шириной около .
 Остров Лишний — относительно крупный остров. Расположен в  от самого северного из островов Встречных — острова Северного.
 Остров Новый — небольшой остров в бухте Закрытой в  от северо-восточного побережья острова Большевик в районе устья реки Пятиугловки.
 Остров Лаврова — довольно крупный остров к востоку от острова Нового.
 Остров Близкий — пологий остров. Расположен на входе в бухту Неудач, в её западной части в  от берега острова Большевик.
 Остров Морской — вытянутый остров к востоку от острова Близкого, к северу от мыса Замыкающего.
 Острова Входные — два острова (Южный и Северный) к северу от мыса Анцева (юго-восточное побережье острова Большевик).
 Острова Транзе — два небольших острова в  от острова Большевик, чуть восточнее мыса Таймыра.
 Остров Таш — малый остров к северу от мыса Мордовина.
 Острова Береговые — два острова в бухте Амба в северо-западной части острова Большевик.

Исследование острова 

Датой открытия острова Большевик, как и всего архипелага Северная Земля, считается 1913 год, когда здесь побывала гидрографическая экспедиция Б. А. Вилькицкого.

Однако детально остров был впервые исследован только экспедицией Института по изучению Севера 1930—1932 годов в составе Н. Н. Урванцева, Г. А. Ушакова, С. П. Журавлёва и В. В. Ходова.

В 1979—1983 годах на острове Большевик проведены поисковые и поисково-оценочные работы на россыпи золота. Дана первая оценка промышленных месторождений, прогнозные ресурсы которых оценивались в пределах . На реке Студёной ПО «Енисей золото» одновременно с поисково-оценочными работами вело открытую эксплуатацию, при которой было добыто более  золота. Наибольший вклад в эти работы внесён В. Г. Кузьминым, Л. Л. Степановым, В. И. Лазуренко и др.

В 1992 году здесь работала экспедиция от ВНИИ охраны природы и заповедного дела (Москва) в составе: С. Беликов, А. Волков, В. Придатко (Долин), В. Булавинцев, Н. Сафонова, базировавшаяся на о. Большевик. В числе совершенно новых выполненных задач — изучение накопления пестицидов в органах и тканях млекопитающих и птиц Северной Земли. В 1992 году В. Придатко, впервые для архипелага, предложил и осуществил отлов белой чайки петлями, и совместно с А. Волковым провёл кольцевание; вместе учёные собрали новые данные о биологии этого вида.

В настоящее время на острове расположены ледовая база «Мыс Баранова» Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, а также две закрытые полярные станции («Бухта Солнечная» на юге и «Мыс Песчаный» на севере).
 «Мыс Баранова»  — основана в 1986 году как полярная станция «Прима», законсервирована в 1996 году. Расконсервирована в июне 2013 года.
 «Бухта Солнечная»  — основана в 1952. Закрыта в 1992 году.
 «Мыс Песчаный»  — основана в 1941. Закрыта в 1994 году.

Проект переименования 
Согласно постановлению Думы Таймырского округа от 1 декабря 2006 года, остров Большевик предлагалось переименовать в остров Святой Ольги. Дальнейшего продвижения эта инициатива не получила.

Примечания 

Острова архипелага Северная Земля